«Bad Medicine» — песня американской группы Bon Jovi с их альбома 1988 года New Jersey. В начале сентября, предваряя выход альбома, была издана отдельным синглом. (Это был первый, лид-сингл с этого альбома.)

В США песня достигла 1 места в чарте Billboard Hot 100, в Великобритании сингл достиг 17 места (в сингловом чарте UK Singles Chart).

Для группы Bon Jovi это был третий хит номер 1 в США, причём все три были ими написаны в сотрудничестве с Дезмондом Чайлдом. (Предыдущие два — «You Give Love a Bad Name» и «Livin’ on a Prayer».)

Сюжет песни 
В песне любовь сравнивается с пристрастием к наркотикам. Текст полон нарочитых шуточных медицинских метафор, вроде «Здесь нет парамедика, чтобы спасти [меня] после этого сердечного приступа» ().

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1988 года
Синглы 1988 года
Песни Bon Jovi
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни, написанные Дезмондом Чайлдом
Синглы Mercury Records
Клипы, снятые Уэйном Айшемом